Zysno ist der Name von

 Eduard Zysno (1925–2008), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Peter V. Zysno (* 1944), deutscher Psychologe und Hochschullehrer